Ива́н Андре́евич Васи́льев:
 Васильев, Иван Андреевич (1860—1933) — российский генерал-майор, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Васильев, Иван Андреевич (1908 — ?) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959).